LSB je zkratka pro: 

 nejméně významný bit (bajt) (anglicky least significant bit)
 Linux Standard Base
 dolní postranní pásmo () amplitudové modulace, druh modulace s jedním postranním pásmem